Tom Koivisto (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au TPS Turku, il découvre la SM-liiga en 1993. Il est choisi par les Blues de Saint-Louis au huitième tour en deux-cent-cinquante-troisième position lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2002. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Blues. Il marque alors son premier but face aux Mighty Ducks d'Anaheim. Il remporte la SM-liiga en 2002 avec le Jokerit et l'Elitserien 2005 avec le Frölunda HC.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 2002 : remporte le Trophée Pekka-Rautakallio.
 2002 : nommé dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| TPS Turku Jr.|| Jr. A SM-sarja || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1991-1992|| TPS Turku Jr.|| Jr. A SM-sarja || 36|| 4|| 9|| 13|| 40|| 8|| 1|| 3|| 4|| 12
|-
| 1992-1993|| TPS Turku Jr.||  Jr. A SM-liiga || 21|| 10|| 8|| 18|| 30|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
|1992-1993|| Kiekko-67 Turku|| I-divisioona || 16|| 0|| 4|| 4|| 4|| || || || || 
|-
|1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| TPS Turku Jr.||  Jr. A SM-liiga || 10|| 4|| 5|| 9|| 16|| 7|| 0|| 5|| 5|| 8
|-
|1993-1994|| Kiekko-67 Turku|| I-divisioona || 16|| 4|| 12|| 16|| 2|| || || || || 
|-
|1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 18|| 2|| 5|| 7|| 4|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1994-1995|| TPS Turku Jr.||  Jr. A SM-liiga || 5|| 0|| 2|| 2|| 8|| || || || || 
|-
|1994-1995|| Kiekko-67 Turku|| Fazer-liiga || 14|| 7|| 3|| 10|| 6|| || || || || 
|-
|1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 25|| 3|| 3|| 6|| 16|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 50|| 8|| 11|| 19|| 52|| 9|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 1996-1997|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 46|| 18|| 17|| 35|| 50|| 10|| 4|| 2|| 6|| 6
|-
| 1997-1998|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 23|| 6|| 6|| 12|| 28|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| HPK Hämeenlinna|| LEH || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HPK Hämeenlinna|| SM-liiga|| 52|| 13|| 26|| 39|| 91|| 8|| 5|| 1|| 6|| 14
|-
| 1999-2000|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 43|| 8|| 20|| 28|| 58|| 11|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 2000-2001|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 47|| 8|| 15|| 23|| 36|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2001-2002|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 43|| 8|| 14|| 22|| 30|| 12|| 3|| 8|| 11|| 2
|-
| 2002-2003|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 22|| 2|| 4|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| IceCats de Worcester|| LAH|| 47|| 4|| 13|| 17|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| IceCats de Worcester|| LAH|| 28|| 4|| 13|| 17|| 16|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Falcons de Springfield|| LAH|| 17|| 0|| 8|| 8|| 12|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Frölunda HC || Elitserien|| 50|| 9|| 19|| 28|| 66|| 14|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
| 2005-2006|| Frölunda HC || Elitserien || 40|| 6|| 16|| 22|| 76|| 17|| 5|| 2|| 7|| 30
|-
| 2006-2007|| Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 36|| 7|| 17|| 24|| 91|| 6|| 0|| 4|| 4|| 8
|-
| 2007-2008 || Rapperswil-Jona Lakers || LNA || 47|| 7|| 10|| 17|| 46|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2008-2009|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 43|| 5|| 17|| 22|| 56|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Jokerit Helsinki|| SM-liiga|| 40|| 6|| 13|| 19|| 40|| 3|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2010-2011|| Tingsryds AIF || Allsvenskan || 52|| 13|| 15|| 28|| 86|| 10|| 5|| 4|| 9|| 6
|-
| 2011-2012|| Tingsryds AIF || Allsvenskan || 46|| 6|| 20|| 26|| 52|| -|| -|| -||- || -

Au niveau international 

| 1992 || align="left"| Championnat d'Europe junior || 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 1993 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Cinquième place
|-
| 1994 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 0|| 1|| 6|| || align="left"| Quatrième place
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 1|| 3|| 4|| +2|| align="left"| Quatrième place

Références

Naissance en mai 1974
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kiekko-67 Turku
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Jokerit Helsinki
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du Tingsryds AIF
Gagnant du trophée Pekka-Rautakallio
Gagnant du trophée Juha-Rantasila